Курбатов, Георгий:
 Курбатов, Георгий Дмитриевич (1919—1991) — советский военный моряк, Герой Советского Союза.
 Курбатов, Георгий Львович (1929—2003) — советский и российский историк, профессор.